Dönitz bezeichnet:

 Dönitz (Klötze), Ortsteil der Stadt Klötze im Altmarkkreis Salzwedel in Sachsen-Anhalt

Dönitz ist der Familienname folgender Personen:
 Friedrich Karl Wilhelm Dönitz (1838–1912), deutscher Mediziner, Zoologe und Entomologe
 Hans-Joachim Dönitz (1934–2010), Konteradmiral der Nationalen Volksarmee der DDR
 Herbert Dönitz (* 1920), deutscher Gewerkschafter (FDGB), Vorsitzender der IG Metall
 Karl Dönitz (1891–1980), Oberbefehlshaber der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg und Nachfolger Hitlers als Reichspräsident

Siehe auch:
 Dönitz-Erlass, Regierung Dönitz
 Dömitz